Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 6 au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Savchenko et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Birmingham
Sport en Angleterre en 1988
Tennis en juin 1988